Мечебиловская во́лость — историческая административно-территориальная единица Изюмского уезда Харьковской губернии с волостным правлением в слободе Мечебилова.

По состоянию на 1885 год состояла из 15 поселений, 17 сельских общин. Население — 5279 человек (2773 человека мужского пола и 2506 — женского), 831 дворовое хозяйство.

Основные поселения волости:
 Мечебилова — бывшая государственная слобода при реке Бритае в 50 верстах от уездного города. В слободе волостное правление, 198 дворов, 1152 жителя, православная церковь, 2 лавки, 2 ярмарки.
 Дмитриевка (Дмитровка) — бывшее владельческое село при реке Береке. В селе 35 дворов, 303 жителя, православная церковь, 2 лавки.
 Княжий Лиман (Княгинин Лиман) — бывшее владельческое село при реке Береке. В селе 134 двора, 586 жителей, православная церковь, лавка.
 Семеновка — бывшая государственная деревня при реке Бритае, 172 двора, 1087 жителей.

Храмы волости:

 Покровская церковь в селе Дмитриевка.
 Рождество-Богородичная церковь в селе Княжий Лиман.
 Иосифо-Обручницкая церковь в слободе Мечебиловой.

Литература 
 Волости и важнейшие селения Европейской России: По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел. Вып. 3: Губернии Малороссийские и юго-западные: [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская]. — 1885. — [8], 333 c.: табл. — В подзаг.: По дан. обслед-я произвед. стат. учреждениями М-ва вн. дел, по поруч. Стат. Совета.
 Харьковский календарь на 1917 г. — Харьковский губернский статистический комитет. — 1917. — С. 273—276.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Изюмского уезда
История Харьковской области